Alfons (nome) — prenome

Pessoas da família real portuguesa 
 D. Afonso Henriques
 Afonso II de Portugal
 Afonso III de Portugal
 Afonso IV de Portugal
 Afonso V de Portugal
 Afonso VI de Portugal

Reis das Astúrias, de Leão, de Castela e de Espanha 
 Afonso I das Astúrias
 Afonso II das Astúrias
 Afonso III das Astúrias
 Afonso IV de Leão
 Afonso V de Leão e Castela
 Afonso VI de Leão e Castela
 Afonso VII de Leão e Castela
 Afonso VIII de Castela
 Afonso IX de Leão
 Afonso X de Castela
 Afonso XI de Castela
 Afonso XII de Espanha
 Afonso XIII de Espanha

Reis de Aragão 
 Afonso I de Aragão
 Afonso II de Aragão
 Afonso III de Aragão
 Afonso IV de Aragão
 Afonso V de Aragão

Outras pessoas 
 Afonso de Portugal, Grão-mestre do Hospital — filho de D. Afonso Henriques, de Portugal
 Afonso, Príncipe de Portugal (1475–1491) — filho de D. João II, de Portugal
 Afonso de Portugal (1509–1540) — filho de D. Manuel I, de Portugal
 Afonso Sanches — filho bastardo de D. Dinis, de Portugal
 Afonso de Albuquerque — navegador português
 Afonso de Bragança, Duque do Porto — duque do Porto
 Afonso Domingues — arquitecto do século XIV
 Afonso de Paiva — explorador português, que acompanhou Pêro da Covilhã ao Oriente
 João Afonso de Aveiro — navegador do século XV

Ver também 
Afonso de Ligório

Desambiguações de prenomes
Desambiguações de história
!Desambiguações mal formatadas